Con Assedio di Tournai si può intendere:

 Assedio di Tournai (1197) – il conte delle Fiandre e Hainault, Baldovino VI di Hainaut assedia senza successo Tournai
 Assedio di Tournai (1213) – Ferdinando del Portogallo, conte di Fiandra, marito di Giovanna di Costantinopoli, assedia e conquista la città il 1º ottobre 1213
 Assedio di Tournai (1303) – assedio da parte delle truppe anglo-fiamminghe, terminato a seguito di un trattato
 Assedio di Tournai (1340) – durante la guerra dei cent'anni, la città venne assediata senza successo dagli inglesi e dai loro alleati fiamminghi
 Assedio di Tournai (1513) – durante la campagna di Enrico VIII d'Inghilterra contro la Francia
 Assedio di Tournai (1521) – durante la Guerra d'Italia del 1521-1526, la città fu presa dai francesi al Sacro Romano Impero
 Assedio di Tournai (1581)
 Assedio di Tournai (1667) – durante la Guerra di devoluzione
 Assedio di Tournai (1709) – durante la Guerra di successione spagnola
 Assedio di Tournai (1745) – dopo la battaglia di Fontenoy, capitolazione il 22 maggio